Хейли Макфарланд (, род. 29 марта 1991, Эдмонд, Оклахома, США) — американская актриса, певица и танцовщица.

Биография и карьера 
Хейли Макфарланд родилась 29 марта 1991 года в Эдмонде, штат Оклахома. Она появилась в нескольких театральных постановках в роли ребёнка таких, как «Титаник», «Скрипач на крыше», и «Звуки музыки». Много лет обучалась актёрскому мастерству в агентстве продюсера Мишеля Де Лонга (Actors Casting & Talent Services), где она участвовала в таких шоу как «Are You a Good Witch or a Bad Witch?». Снялась в телесериалах «Девочки Гилмор», «Скорая помощь», «Мыслить как преступник» и в фильме «Американское преступление». С 2009 по 2011 год играла 16-летнюю Эмили Лайтман в телесериале «Обмани меня».

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Актрисы США